Железница може да се отнася за някое от следните понятия.

Селища 
 Железница – село в България, област Благоевград, община Симитли
 Железница – село в България, област София град, район Панчарево
 Железница – село в Република Македония, община Кратово
 Железница – село в Словения

Реки 
 Железница – река в Черна гора, община Бар
 Железница – река в Босна, десен приток на река Босна

Транспорт 
 железница – железопътен транспорт, включително:
 железопътна линия
 железопътен влак
 железопътна компания
 Железница – тунел на АМ „Струма“ край с. Железница, обл. Благоевград

Вижте също 
 Железнице (Železnice) - град в Чехия, Краловохрадецки край